Haim (andere Schreibweisen sind Chaim, Hayyim, Chayyim, Hyman) ist ein hebräischer männlicher Vorname

Haim ist der Familienname folgender Personen:
 Alana Haim (* 1991), US-amerikanische Pop- und Rock-Musikerin und Filmschauspielerin
 Corey Haim (1971–2010), kanadischer Schauspieler
 Emmanuelle Haïm (* 1962), französische Cembalistin und Dirigentin
 Hans von Haim (1544–1616), oberösterreichischer Landeshauptmann 
 Ofir Haim (* 1975), israelischer Fußballspieler und -trainer
 Paul Ben-Haim (1897–1984), israelischer Komponist
 Tal Ben Haim (Fußballspieler, 1982) (* 1982), israelischer Fußballspieler
 Tal Ben Haim (Fußballspieler, 1989) (* 1989), israelischer Fußballspieler
 Tina Haim-Wentscher (1887–1974), deutsch-australische Bildhauerin
 Tomer Ben Haim (* 1988), israelischer Fußballspieler
 Werner Haim (Bergsteiger) (1941–2012), österreichischer Bergsteiger
 Werner Haim (* 1968), österreichischer Skispringer
 Yehoyada Haim (* 1941), israelischer Diplomat
 Yehuda Ben-Haim (1955–2012), israelischer Boxer 

Haim bezeichnet:
 Haim (Adelsgeschlecht), erloschene österreichische Adelsfamilie
 Haim (Band), eine US-amerikanische Pop-Rock-Gruppe

Siehe auch:
 Heim
 Heym
 Haym